Cottesloe bezeichnet:

 Cottesloe Town, ein lokales Verwaltungsgebiet (LGA) im australischen Bundesstaat Western Australia
 Cottesloe, die in Cottesloe Town gelegene Vorstadt der westaustralischen Stadt Perth
 Cottesloe (Südafrika), einen Stadtteil von Johannesburg

ferner:
 einen historischen Teilbereich des Royal National Theatre in London
 Baron Cottesloe, einen englischen Adelstitel